Mark Andrews est un nom porté notamment par :
  (1926-2020), homme politique américain ;
  (1959-), rameur américain ;
  (1965-), nageur américain ;
 Mark Andrews (1968-), réalisateur, storyboardeur, scénariste et animateur américain ;
 Mark Andrews (1972-), joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Mark Andrews (1992-), catcheur gallois ;
 Mark Andrews (1995-), joueur américain de football américain.